Рудняха — деревня Новоржевском районе Псковской области. Входит в состав Жадрицкой волости.

Расположена в 19 км к юго-западу от райцентра, города Новоржев, и в 2 км к северу от волостного центра, деревни Жадрицы.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 32 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района